The Glass Slipper steht für:

 The Glass Slipper, Originaltitel von Der gläserne Pantoffel, US-amerikanischer Film von Charles Walters (1955)
 The Glass Slipper (Vancouver), Jazzclub in Vancouver